Plaats in Indonesië
 Lamawolo (Ile Ape Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lamawolo (Ile Boleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara